Alessandro II di Alessandria – papa della Chiesa copta dal 704 al 729
 Alessandro II di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria dal 1059 al 1062